Monetarius (lateinisch für Münzmeister) ist der lateinische Name folgender Personen:

 Hieronymus Münzer (* um 1447–1508), Humanist, Arzt und Geograph
 Münzmeister (Ratsherrngeschlecht)